David Bisconti (n. 1968) – ex calciatore argentino, di ruolo centrocampista avanzato
 Roberto Bisconti (n. 1973) –  ex calciatore belga, di ruolo centrocampista
 Veronica Bisconti (n. 1991) – pallavolista italiana, nel ruolo di libero